Рагимли — фамилия, а также топоним.

Известные носители 
 Рагимли, Гусейн Натиг оглы (род. 1995) — азербайджанский дзюдоист.
 Рагимли, Семра (род. 1994) — азербайджанская певица.

Топоним 
 Рагимли — село в Ахсуском районе Азербайджана.
 Рагимли — село в Геранбойском районе Азербайджана.
 Рагимли — село в Кедабекском районе Азербайджана.
 Рагимли — село в Шабранском районе Азербайджана.